Bruno Eisner (Viena, 1884 - ?), pianista austríac
 Will Eisner (Brooklyn, Nova York, 1917 - Lauderdale Lakes, Florida, 2005), dibuixant i guionista de còmics estatunidenc
 Premi Eisner, guardó nord-americà que premia l'èxit al camp del còmic